Franciaország
Monestier, település Franciaországban, Allier megyében
Monestier, település Franciaországban, Ardèche megyében
Monestier, település Franciaországban, Dordogne megyében
Monestier-Merlines, település Franciaországban, Corrèze megyében
Monestier-de-Clermont, település Franciaországban, Isère megyében
Monestier-d’Ambel, település Franciaországban, Isère megyében
Monestier-Port-Dieu, település Franciaországban, Corrèze megyében